Kenepa of knippa, een boom en de vruchten daarvan uit de zeepboomfamilie.
Kenepa (Curaçao), ook wel Knip, plantage op Curaçao